Niemcy:
 Rosdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Rosdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Inne:
 Rosdorf – ród

Zobacz też:
 Roßdorf